«Better Dayz» — третий посмертный студийный альбом американского рэпера Тупака Шакура.

Релиз альбома состоялся в ноябре 2002 года. Сразу после выхода оказался на 5-м месте в чарте Billboard 200. Альбом содержит ранее неизданные песни и ремиксы так называемого периода «Макавели» в творчестве Тупака, когда он записывался на Death Row Records. К 31 января 2003 года альбом приобрёл статус двукратно платинового в США. Трек «Ghetto Star» является саундтреком к видеоигре 25 to Life.

Список композиций 
 Диск 1

 Диск 2

Чарты

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы Тупака Шакура
Двойные альбомы
Альбомы, опубликованные посмертно
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Death Row Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний